Les  toponymes cités semblent tous correspondre au mot puy (du latin podium, "promontoire") qui désigne une éminence en français, souvent d'origine volcanique.

Toponyme

Toponyme simple 
 Le Puy, ancien nom du Puy-en-Velay, commune française et préfecture du département de la Haute-Loire
 Le Puy, ancienne commune française des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui intégrée au Puy-Sainte-Réparade
 Le Puy, commune française du Doubs
 Le Puy, commune française de la Gironde
 Le Puy, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme

Toponyme composé 
 Le Puy-en-Velay, commune française et préfecture de la Haute-Loire, à laquelle font référence les toponymes des localités voisines :
 Vals-près-le-Puy, commune française de la Haute-Loire
 Taulhac-près-le-Puy, ancienne commune française de la Haute-Loire
 Le Puy-Notre-Dame, commune française de Maine-et-Loire
 Le Puy-Sainte-Réparade, commune française des Bouches-du-Rhône
 Saint-André-le-Puy, commune française de la Loire
 Saint-Gérand-le-Puy, commune française de l'Allier 
 Saint-Romain-le-Puy, commune française de la Loire

Autres 
 Le Puy du Fou (parc de loisirs) en Vendée

Voir aussi 
 Le Puy, société religieuse